Ислам Зейнетдинович Мамедов (лезг. Мугьаммадарин Ислам Зайнудинан хва; род. 10 февраля 1990 года, Дербент, Дагестанская АССР) — российский спортсмен, профессиональный боец смешанного стиля, чемпион России и мира по боевому самбо.

Биография 
Ислам Мамедов родился 10 февраля 1990 года в городе Дербент, Дагестан. По национальности — лезгин. С детства занимался спортом в родном городе.

По вероисповеданию мусульманин-суннит, с детства умеет читать Коран. Владеет лезгинским, русским, английским и арабскими языками. Женат, имеет детей. 

Во время пребывания в США тренируется в зале American Kickboxing Academy с другими известными дагестанскими бойцами под руководством Хавьера Мендеса.

Статистика в смешанных единоборствах 

|Победа
|align=center|22-2-1
|Ник Браун
|Решением (Единогласным)
|Bellator 286: Питбуль - Борич
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лонг-Бич, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-2-1
|Зак Зейн
|Сабмишен (удушение сзади)
|Eagle FC: ДосСантос - Дэ Кастро
|
|align=center|1
|align=center|1:50
| Флорида, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-2-1
|Бенсон Хендерсон
|Решением (раздельным)
|Bellator 273: Бейдер - Молдавский
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-1-1
|Брент Примус
|Решением (раздельным)
|Bellator 263: Питбуль - МакКи
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-1-1
|Мартун Межлумян
|Сабмишном (рычаг колена)
|ADW UAE Warriors 14
|
|align=center|3
|align=center|0:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Ничья
|align=center|18-1-1
|Лойк Раджабов
|Решением (раздельным)
|PFL 8: сезон 2019
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
|align=center|18-1-0
|Инканг Бао
|Техническим нокаутом (удары)
|PFL 5: сезон 2019
|
|align=center|1
|align=center|3:32
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
|Победа
|align=center|17-1-0
|Ильес Джирун
|Решением (раздельным)
|PFL 2: сезон 2019
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
| 
|-
|Победа
|align=center|16-1-0
|Тиаго Таварес
|Решением (единогласным)
|PFL 9: сезон 2018
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Лонг-Бич, США
| 
|-
|Победа
|align=center|15-1-0
|Юки Кавана
|Решением (единогласным)
|PFL 2: сезон 2018
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
| 
|-
|Победа
|align=center|14-1-0
|Натан Шулте
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WSOF 35 Ivanov vs. Jordan
|
|align=center|2
|align=center|4:56
|Нью-Йорк, США
| 
|-
|Победа
|align=center|13-1-0
|Хорхе Патино
|Решением (единогласным)
|WSOF 25 - 8-Man Lightweight Tournament
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Финикс, США
| 
|-
|Победа
|align=center|12-1-0
|Джимми Спикузза
|Техническим нокаутом (удары)
|WSOF 22 - Palhares vs. Shields
|
|align=center|1
|align=center|4:47
|Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
|align=center|11-1-0
|Леон Дэвис
|Техническим нокаутом (удары)
|WSOF 20 - Branch vs. McElligott
|
|align=center|1
|align=center|4:42
|Коннектикут, США
| 
|-
|Победа
|align=center|10-1-0
|Юрий Быбачкин
|Сабмишном (рычаг локтя)
|OFS - Octagon Fighting Sensation
|
|align=center|1
|align=center|1:51
|Ярославль, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|9-1-0
|Александр Гааев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Liga Kavkaz - Battle in Khiv
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Хив, Дагестан, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|8-1-0
|Вадим Анисимов
|Решением (единогласным)
|ND - Nord Desant
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Югра, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|7-1-0
|Евгений Зуев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Fight Nights - Battle of Moscow 8
|
|align=center|2
|align=center|2:33
|Москва, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|6-1-0
|Артур Цайнуллин
|Сабмишном (рычаг локтя)
|CBC - Colosseum Battles Champions
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Уфа, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|5-1-0
|Александр Войтенко
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ProFC - Grand Prix Global Finals
|
|align=center|1
|align=center|0:38
|Ростов-на-Дону, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|4-1-0
|Эльдар Хашпаков
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align=center|1
|align=center|2:54
|Дербент, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|3-1-0
|Сергей Корол
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Global - M-1 Ukraine Battle of Lions
|
|align=center|2
|align=center|3:15
|Львов, Украина
| 
|-
|Победа
|align=center|2-1-0
|Абдурахман Амаев
|Решением (единогласным)
|TFC 4 - Tsumada Fighting Championship
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Агвали, Дагестан, Россия
| 
|-
|
|align=center|1-1-0
|Александр Сарнавский
|Нокаутом (удары)
|Siberian League - Tomsk Challenge
|
|align=center|1
|align=center|5:34
|Томск, Россия
| 
|-
|
|align=center|1-0-0
|Артур Умаханов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|SMT - Shivirli Mixfight Tournament
|
|align=center|1
|align=center|3:50
|Магарамкент, Дагестан Россия
| 
|-

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России